Axente Sever se poate referi la:
Ioan Axente Sever, revoluționar român
Localitatea și comuna Axente Sever, Sibiu, fostă Frâua, azi numită după revoluționarul român Ioan Axente Sever.